NGC 7790 (другое обозначение — OCL 276) — рассеянное скопление в созвездии Кассиопея.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7790
Кассиопея (созвездие)
Рассеянные скопления